Lug sau LUG se poate referi la:

Acronim
 Grup de utilizatori GNU/Linux

Locuri
 Lug, Beočin, sat din Serbia
 Lug, Offaly, orășel din County Offaly, Irlanda
 Lug (Derventa), suburbie din Bosanska Posavina, Bosnia și Herțegovina
 Lug (Tomislavgrad), sat din Bosnia și Herțegovina
 Lug, Bilje, localitate din Croația
 Lug, Germania, comună din districtul Südwestpfalz, Renania-Palatinat, Germania de Vest
 Lug, Karlovac, sat din Croația
 Lug, Lika-Senj, sat din Croația
 Ług, Łódź, sat din Polonia
 Lugnaquilla, munte din Irlanda abreviat adesea ca Lug

Mitologie
 Lug (zeu), zeu celtic